Municipio de Cedar Grove puede hacer referencia a:

 Municipio de Cedar Grove (condado de Orange, Carolina del Norte)
 Municipio de Cedar Grove (condado de Randolph, Carolina del Norte)
 Municipio de Cedar Grove (condado de Essex, Nueva Jersey)